Kopfstütze steht für Fahrzeugausrüstungen:
 Kopfstütze im Auto
 Kopfstütze (Eisenbahn)
 Kopfstütze (Flugzeug)

Weiteres:
 Kopfstütze (Reisekissen), Hals- und Schulterstütze
 Neckbrace, im Motorsport
 Kopfstütze (Antike), Schlafgestell